Container ( ‚Behälter‘, von  ‚zusammenhalten‘, ‚enthalten‘) bezeichnet:

Behältnisse:
 Container, allgemein einen Großraum-Behälter
 ISO-Container, ein spezieller nach ISO 668 genormte Großraumbehälter
 umgangssprachlich oft eine Schuttmulde, siehe Mulde (Behälter)
 das Einzelelement eines Containergebäudes, das Aufenthalts- und/oder Arbeitsräume bieten kann

EDV:
 Containerdatei, eine Dateiart, die verschiedenartige Dateien/Datenformate enthalten kann
 Container (Informatik), abstraktes Objekt, das Elemente des gleichen Typs speichert
 Container (Entwurfsmuster) in der Softwareentwicklung
 in der Containervirtualisierung die Laufzeitumgebungen der virtuellen Betriebssysteme
 Container (Solaris), Betriebssystemvirtualisierungssoftware für Solaris-Systeme
 EJB-Container, Teil eines Serverprogramms, das zentral die fachlichen Teile einer Anwendung enthält und diese über eine standardisierte Schnittstelle ansprechen kann

Weiteres:
 Container (Pädagogik), Begriff für Frust- und Aggressionskompensation in der Sozialpädagogik
 Haupt- und Reservecontainer zur Aufnahme des Haupt- und Reservefallschirms, siehe Fallschirm #Systemaufbau

Siehe auch: